Ха́мпстед () — англоязычный топоним. Носителями языка произносится как Хэ́мпстид.

Топоним 
Великобритания
 Хампстед — район Лондона.
  — станция метро.
  — ж/д станция.
  — школа (раб. с 1862 г.)
  — часть района.
  — театр.
  — часть района.
  — ж/д станция.
  — станция метро.
  — ж/д станция.

Канада
 Хампстед — город в Квебеке.
  —  в Нью-Брансуике.

США
  — городок в Мэриленде.
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — поселение в Северной Каролине.

Прочие страны
 Хампстед — деревня в Доминике.

Составные топонимы
  — пригород Лондона.
  — городок в Южной Австралии.
 Хампстед-Хит — парк в Лондоне.

Прочее 
 Хампстед — британский фильм 2017 года.

См. также 
 Хемпстед
 
 Хомстед